Rufus Pollock est un économiste et entrepreneur britannique, fondateur de l'Open Knowledge Foundation. Il est des pionniers du mouvement open data. 

Il est le créateur du logiciel Comprehensive Knowledge Archive Network, un logiciel utilisé pour les portails open data. 

En 2018, il publie The Open Revolution.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en 1980
Économiste britannique du XXIe siècle
Étudiant de l'université de Cambridge